KQ Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 1486 световых лет (около 456 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +10,1m до +9,4m.

Характеристики 
KQ Андромеды — оранжевый гигант, пульсирующая медленная неправильная переменная звезда (LB:) спектрального класса K5. Масса — около 1,927 солнечной, радиус — около 37,268 солнечных, светимость — около 239,216 солнечных. Эффективная температура — около 3986 K.

Планетная система 
В 2019 году учёными, анализирующими данные проектов HIPPARCOS и Gaia, у звезды обнаружена планета.

Примечания